Месджеде-Солейман () — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан. Административный центр — город Месджеде-Солейман.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Эндике (بخش اندیكا)
Население области на 2006 год составляло 167 226 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Хузестана